Igel steht für:
 Igel, eine Säugetierfamilie
 insbesondere Braunbrustigel und Nördlicher Weißbrustigel, die zwei in Mitteleuropa lebenden Igelarten
 Dodekaederstern – von Johannes Kepler „Igel“ genannt
 Igel (Mosel), Ortsgemeinde an der Mosel im Landkreis Trier-Saarburg
 Igel (Pflug), ein einseitiger Hackpflug mit Messern und Zinken zur Bodenlockerung
 Igel (Schach), Stellungstyp im Schach 
 Igel (Schachprogramm), ein freies Schachprogramm
 Igel (Wappentier), in der Heraldik ein selten verwendetes Wappentier
 Igelstellung (Militär), kurz „Igel“, Stellungssystem zur Rundumverteidigung
 Partisanenunterschlupf Igel der Widerstandsgruppe gegen den Nationalsozialismus im Toten Gebirge, siehe Karl Gitzoller#Widerstandsgruppe Willy-Fred
 Mettigel und Käseigel, Rezepte zur Garnierung für kalte Platten

Igel ist Teil der Filmtitel:

 Joschik w tumane (deutsch Igelchen im Nebel, Sowjetunion/Russland 1975)
 Igelchen (Film) (Sowjetunion/Georgien 1979)
 Latte Igel und der magische Wasserstein (Deutschland 2019)

Geographie:
 Jihlava (Fluss), deutsch Igel, Fluss in Tschechien

Igel ist der Familienname folgender Personen:
 Benzion Igel (1838–1898), Mathematiker (Wien)
 Christoph Igel (* 1968), deutscher Wissenschaftler
 Eugen Igel (1940–2020), deutscher Fußballtrainer
 Hans Igel (1918–2012), deutscher Gynäkologe 
 Heinrich von Igel (1839–1918), preußischer General der Infanterie
 Jayne-Ann Igel (* 1954), deutsche Schriftstellerin
 Oliver Igel (* 1978), Bezirksbürgermeister von Berlin-Treptow-Köpenick (SPD)
 Regine Igel (* 1948), deutsche Publizistin
 Wolf von Igel (1888–1970), deutscher Offizier und Agent

Igel ist das Pseudonym von:
 Pelle Igel (eigentlich Julius Hans Woile; auch Hans Peter Woile; 1905–1981), deutscher Agitator, Schriftsteller, Karikaturist und Zeichenlehrer

Igel, IGEL steht als Eigenname für:
 Akademische Verbindung Igel Tübingen, eine Studentenverbindung
 Goldener Igel, Medienpreis des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr (VdRBw)
 Igel Technology, deutsches Unternehmen, welches Thin Clients herstellt
 Igel Verlag in Hamburg

IGeL steht als Abkürzung für:
 Individuelle Gesundheitsleistungen

IGEL steht als Abkürzung für:
 Initiative gegen ein Leistungsschutzrecht

Siehe auch:

 Igl
 Ygl
 Eigl, Eigel
 Igls
 Igler
 Iglauer, Iglau
 Eagle
 Hedgehog

IGEL